Taca oder TACA bezeichnet

 Grupo TACA, Fluggesellschaft
 Taca (Irupana), Ortschaft im Municipio Irupana, Bolivien
 TACA, Abkürzung für Transatlantic Conference Agreement

Siehe auch:
 Tacca
 Taka (Begriffsklärung)

Abkürzung